Свири́довичи — топоним:

 Белоруссия:
 Свиридовичи — деревня в Заспенском сельсовете Речицкого района Гомельской области.
 Свиридовичи — деревня в Свиридовичском сельсовете Речицкого района Гомельской области.
 Свиридовичи — деревня в Сморгонском районе Гродненской области.